Der Begriff Schneebaum bezeichnet:

 eine Pflanzengattung, siehe Schneebäume,
 einen US-amerikanischen Künstler und Anthropologen, siehe Tobias Schneebaum.